Рапгоф — фамилия. Известные носители:

 Рапгоф, Борис Евгеньевич (1892—1941 или 1942) — русский советский поэт, театровед, литературовед.
 Рапгоф, Евгений Павлович (1859—1919) — русский музыкальный педагог.
 Рапгоф, Ипполит Павлович (1860—1918) — русский музыкальный издатель и литератор.